

Волкервілл — місто, штат Монтана
 Волкервілл — селище, штат Мічиган